Le championnat du Brésil de football 1996 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. Grêmio remporte le championnat.

Saison régulière 

Les clubs en bleu disputent la phase finale, les 2 derniers clubs (en rose) descendent en .

Phase finale

1/4 de finale 
 Portuguesa Desportos 3-0 ; 0-1 Cruzeiro
 Goiás 3-1 ; 0-1 Guarani
 Grêmio 3-1 ; 0-1 Palmeiras
 Atlético Mineiro 3-1 ; 0-1 Atlético Paranaense

1/2 finales 
 Portuguesa Desportos 1-0 ; 2-2 Atlético Mineiro
 Goiás 1-3 ; 2-2 Grêmio

Finale 
 Portuguesa Desportos 2-0 ; 0-2 Grêmio
Grêmio remporte le championnat grâce à de meilleurs résultats que Portuguesa en saison régulière.

Références 
  Résultats sur RSSSF

1996
Championnat Bresil Football
Bresil